Пьеранджело Гецци () — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Сормано. В период с 1994 по 1998 год им совместно с другими итальянскими астрономами было обнаружено в общей сложности 18 астероидов.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 Observatoire de Sormano

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов